Ontwikkelen (fotografie) - de chemische vloeistof om foto's te ontwikkelen
Softwareontwikkelaar - persoon die software schrijft 
Computerspelontwikkelaar - persoon die computerspellen ontwerpt
Projectontwikkelaar - bedrijf dat bouwprojecten realiseert